

Događaji
 Kraljevska obitelj Sargona II. preselila se u novi grad Dur-Šarukin, premda grad još nije bio sasvim dovršen.

Rođenja

Smrti